Misfits kan syfta på:

 Misfits (musikalbum) – ett musikalbum från 1978 av The Kinks
 Misfits (TV-serie) – en engelsk science fiction-drama TV-serie 2009–2013
 The Misfits – ett skräckpunkband som bildades 1977

Se även
 Misfit Lake – en sjö i Kanada